Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Sherry Acker 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Andrea Jaeger (semifinali)
 Assente

 Virginia Ruzici (semifinali)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Regina Maršíková (primo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1980